Les Cétancodontes sont un sous-ordre de mammifères cétartiodactyles, regroupant les cétacés (baleines, dauphins, etc.) et leurs plus proches parents vivants, les hippopotames. Il est défini par Waddell  (1999) comme un  groupe-couronne.

Caractéristiques 

Ce clade regroupe toutes les espèces descendant de l'ancêtre commun le plus récent dHippopotamus amphibius et de Tursiops truncatus. Le groupe élargi aux formes fossiles basales est appelé Cetancodontamorpha.

Il s'agit d'un sous-groupe des Cetartiodactyla (clade qui inclut également les porcs et les ruminants). Les analyses génétiques montrent que les cétacés ont émergé parmi des Cétartiodactyles, ce qui fait des Artiodactyles (ongulés à doigts pairs – en anglais even-toed ungulate'') un groupe paraphylétique.

Ce terme est synonyme de Whippomorpha''', mot-valise mélange d'anglais (wh[ale] + hippo[potamus]) et de grec (μορφή, morphē = forme). On a proposé de le renommer Cetancodonta, mais Whippomorpha  bénéficierait de l'antériorité.

Phylogénie

Notes et références 

Sous-ordre de mammifères (nom scientifique)
Cétologie